Tito Flávio Sabino (pai de Vespasiano). Pai do futuro imperador Vespasiano. 
Tito Flávio Sabino (cônsul em 47). Cônsul em 47 e filho do anterior.
Tito Flávio Sabino (cônsul em 69). Cônsul em 69 e 72 e filho do anterior. 
Tito Flávio Sabino (cônsul em 82). Cônsul em 82 e filho do anterior. 

Desambiguações de antropônimos